Шехзаде:
 Шехзаде/шахзаде — титул сыновей султанов в Османской империи в XV—XVIII веках и сыновей шахов в Сефевидском государстве..
 Шехзаде — мечеть в Стамбуле, построенная в память о сыне Сулеймана I шехзаде Мехмеде.